Les termes siège de Verceil ou bataille de Verceil peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 Bataille de Verceil (101 av. J.-C.) entre les Cimbres et les Romains
 Siège de Verceil (1320) par les troupes milanaises viscontiennes 
 Siège de Verceil (1328) par les troupes du marquis de Montferrat 
 Siège de Verceil (1499) par les Français
 Siège de Verceil (1553) par les Français
 Siège de Verceil (1617) par les Espagnols durant la guerre de succession de Montferrat
 Siège de Verceil (1638) par les Espagnols
 Siège de Verceil (1678) par les Espagnols
 Siège de Verceil (1704) par les Français durant la guerre de Succession d'Espagne
 Prise de Verceil (1800) par le général Murat
 ...

Homonymie de sièges
Homonymie de batailles